Кросс наций или Международный чемпионат по кроссу () — ежегодный международный пробег, предшественник чемпионата мира по кроссу и первый ежегодный международный чемпионат. Его проводил  (ICCU) с 1903 по 1972 год с перерывами во время двух мировых войн.

История 
Первый Кросс наций состоялся в 1903 году в шотландском Гамильтоне. Личные соревнования выиграл известный английский стаер Альфред Шрабб. В командном зачете приняли участие команды из Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Первенствовала английская команда. В 1907 Франция была первой небританской командой, в 1911 выиграл Жан Буэн, первый неанглоязычный спортсмен.

Соревнования, не проходившие с 1915 по 1919 год из-за войны, стали принимать в 1920-х все больше и больше команд из материковой части Европы: в 1923 впервые появилась Бельгия, в 1929 году были Италия, Испания, Люксембург и Швейцария. С 1941 по 1945 год не было соревнований из-за Второй мировой войны. Тунис в 1958 году стал первой африканской командой-участником.

Марокканец Рхади Бен-Абдесселам выиграл в 1960 году — первый победитель из африканской страны. Рекордсменами по количеству побед у мужчин были англичанин , француз Ален Мимун и бельгиец Гастон Рулантс с четырьмя победами. С 1961 также участвовали бегуны в группе до 21 года. В 1969 выиграл будущий рекордсмен мира в беге на 10000 метров Дэвид Бедфорд; в 1970 бельгиец  занял третье место. В 1974 он стал чемпионом мира уже во взрослой категории. После неофициальных женских соревнований, которые состоялись в 1930-е и в 1950-е годы, с 1967 года женские соревнования стали официальной частью Кросса Наций. Американская бегунья Дорис Браун доминировала в короткой истории женского состязания, выиграв пять (кроме первого и последнего) официальных забегов с 1967 по 1971. В 1970 были проведены два забега в один день: в Фредерике победила Дорис Браун и в Виши .

В 1971 году на Конгрессе ICCU было принято решение о передаче организации мероприятия в ИААФ. Процесс был завершен после чемпионата 1972 года в Кембридже. В 1973 году его заменил чемпионат мира по кроссу, первый официальный чемпионат мира по легкой атлетике вообще.

Чемпионаты

Результаты

Мужчины

Юниоры

Женщины

См. также 
 Чемпионат мира по кроссу

Примечания

Литература